Gaotai steht für:

 den Kreis Gaotai (高台县) der Stadt Zhangye in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Gaotai;
 die Großgemeinde Gaotai (高台镇) im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Gaotai (Meitan);
 die Großgemeinde Gaotai (高台镇) im Kreis Nanzheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Gaotai (Nanzheng);
 die Großgemeinde Gaotai (高台镇) im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Gaotai (Suizhong);
 die Gemeinde Gaotai (郜台乡) im Kreis Funan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Gaotai (Funan);
 die Gemeinde Gaotai (高台乡) im Kreis Qingshen in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Gaotai (Qingshen);
 das Dorf Gaotai (高台村) der Großgemeinde Yangzi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Gaotai (Yangzi);
 das Dorf Gaotai (高台村) der Gemeinde Liangshuihe in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Gaotai (Liangshuihe).